Lev je lahko:
 lev, žival iz družine mačk oz. reda zveri
 lév, odvržen zunanji skelet členonožca, ki ostane po levitvi
 bolgarski lev, bolgarska valuta, koda BGN po ISO 4217
 zlati, častni lev, nagrada na beneškem filmskem festivalu
 Lev (ozvezdje), ozvezdje v Zodiaku
 Lev (ime), moško osebno ime

Glej tudi:
 lev kot heraldični element 
 beneški lev, simbol Benetk
 Hotel Lev v Ljubljani
 Lions club